Великово — село Ковровском районе Владимирской области. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Новосельское.

География 
Располагается у реки Нерехты в 10 км южнее Коврова.

История 
Первое упоминание о церкви Благовещения Пречистой Богородицы в селе Великом имеется в окладных книгах патриаршего казенного приказа 1628 года. В конце XVII столетия в селе существовала церковь в честь Воскресения Господня, которая упоминается в тех же книгах в селе Великом в вотчине боярина князя Ивана Борисовича Репина. В 1808 году вместо деревянной церкви на средства прихожан построена каменная церковь с колокольней и оградой. Престолов в церкви было два: в холодной — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и в теплом приделе — во имя Святителя и Чудотворца Николая. Приход состоял из села и деревень: Горожаново, Медынцево, Черноситово, Тарханово. С 1877 года в селе существовало земское народное училище, помещавшееся в собственном здании.  

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Великовской волости Ковровского уезда. В 1859 году в селе числилось 62 двора, в 1905 году — 116 дворов.

С 1929 года село являлось центром Великовского сельсовета Ковровского района, с 2005 года — в составе сельского поселения Новосельское.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена восстанавливаемая церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Экономика 
В селе функционировала пилорама, сгоревшая в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Ковровского района